Mount Harper ist der Name folgender Berge:

 Mount Harper (Alaska) im Yukon-Tanana-Hochland, Alaska, Vereinigte Staaten
 Mount Harper (Antarktika) im Queen Elizabeth Land
 Mount Harper (Neuseeland) auf der Südinsel von Neuseeland

in Kanada:
 Mount Harper (British Columbia) in British Columbia
 Mount Harper (Yukon) in den Ogilvie Mountains